Smršťovací fólie může být:

 průtažná fólie – obalový materiál se schopností vysokého průtahu a i opětovného smrštění, kdy má typicky u sebe držet více kusů baleného zboží, a to obzvláště po zahřátí této fólie
 smrštitelná trubice – dodatečná ochranná izolace, elektrická i mechanická, na opravném nerozebiratelném spoji uprostřed vodiče nebo i celého kabelu, uprostřed jeho délky, tedy mimo koncový konektor; předpjatá, aktivovaná teplem